een uitdrukking die veel op internet gebruikt wordt, zie internetjargon
 Oh My God (Kaiser Chiefs), single van de band Kaiser Chiefs uit 2004
 Oh My God (band), Amerikaanse indierockband
 Oh My God (BNN), Nederlandse serie van BNN uit 2010
 Oh My God (televisieserie), Belgisch televisieprogramma uit 2018